Toponímia
 Isèra, departament francès situat a la regió de Roine-Alps.
 Riu Isèra, riu de la regió francesa de Roine-Alps, afluent del Roine.
 Isera, municipi italià de la província de Trento.